Guennadi Pavlovitch Yakovlev (en ) est un botaniste russe spécialiste des Fabaceae.

Biographie

Publications 
Yakovlev, GP. 1964. Nobaia sistema roda Sophora L i ego philogenie. Trudy Leningradskogo khimico-farmacevticheskogo instituta. 17:50-77.
Yakovlev, GP. 1967. Zametki po sistematike i geographii roda Sophora L. i blizkikh rodov. Trudy Leningradskogo khimico-farmacevticheskogo instituta. 21:42-62
Yakovlev, GP; NV Syrovezhko. 1967. Nekotorye osobennosti stroeniyasemyan roda Sophora L. i blizkikh k nemu rodov v svyazi s ikh sistematikoi i filogeniei. Trudy Leningradskogo khimico-farmacevticheskogo instituta. 21:90-98
Yakovlev, GP; OA Svyazeva. 1987. Zametki o vidakh sektsii Caragana roda Caragana Lam. (Fabaceae) Novosti syst. Vyssh. Rast. 24:126
Yakovlev, GP; Sytin AK, Roskov Yu R. 1996. Legumes of Northern Eurasia. A checklist. Royal Botanic gardens, Kew, 482-503

Notes et références 

Botaniste soviétique
Botaniste russe du XXe siècle
Botaniste russe du XXIe siècle
Naissance en juillet 1938